Николай Гончаренко:
 Гончаренко, Николай Иванович (1907 — ?) — советский металлург (инженер и учёный).
 Гончаренко, Николай Куприянович (1918—1943) — Герой Советского Союза.